Llama hace referencia a varios artículos:

Biología
 Llama, Lama glama, especie de camélido de América del Sur

Ciencias
 Llama (química), fenómeno de luminiscencia que acompaña a la combustión de materiales inflamables;
 LLAMA (Long Latin American Millimeter Array: dispositivo milimétrico largo latinoamericano), radiotelescopio que Argentina y Brasil planean construir en colaboración, hacia 2015, cerca de San Antonio de los Cobres (Argentina).

Divisiones administrativas

Perú
 Llama (Chota), capital del distrito de Llama (Chota), Cajamarca;
 Llama (Mariscal Luzuriaga), capital del distrito de Llama (Mariscal Luzuriaga), Cajamarca;

España
 Llama (León), localidad del municipio de Boñar, provincia de León;
 Llama de la Guzpeña, localidad del municipio de Prado de la Guzpeña, provincia de León;
 La Llama (Mieres), localidad del municipio de Mieres, Asturias;
 La Llama (Oviedo), localidad del municipio de Oviedo, Asturias;
 La Llama (Piloña), localidad del municipio de Piloña, Asturias;
 La Llama (Tineo), localidad del municipio de Tineo, Asturias;

Música
 La llama (Usandizaga), ópera de José María Usandizaga;

Además
 Llama olímpica, símbolo de los Juegos Olímpicos.
 Llama (color) o anaranjado llama, color naranja amarillento;
 Llama, Gabilondo y Cía. S.A., fábrica española de armas.